

Geografia 
 Großer Arber – montagna della Selva Boema, in Germania
 Kleiner Arber – montagna della Selva Boema, in Germania

Persone 
 Edward Arber (1836-1912) – storico della letteratura britannico
 Edward Alexander Newell Arber (1870-1918) – botanico e paleontologo britannico
 Agnes Arber (1879-1960) – botanica britannica
 Walther Arber (1923) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Fredy Arber (1928) – ciclista svizzero
 Werner Arber (1929) – biologo svizzero
 Silvia Arber (1968) – neurobiologa svizzera